Billioud est le nom de famille de plusieurs écrivains, français des   
 et .

 Joseph Billioud
 Jean-Michel Billioud, petit-fils du précédent

Homonymie de patronyme